Le tournoi de tennis de Singapour est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986 se dispute du 20 au .

Gigi Fernández remporte le simple dames. En finale, elle bat Mercedes Paz, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anna Maria Fernández et Julie Richardson.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Singapour
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986
Singapour
1986 à Singapour
Tennis en octobre 1986